Daydream, Daydreams o Day Dreams puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Daydream (1966), álbum de The Lovin' Spoonful.
 Daydream (1995), álbum de Mariah Carey.
 Daydream (2011), álbum de Katherine Jenkins.
 Day Dreams (1955), álbum de Doris Day.
 Day Dreams (1995), álbum de June Christy.

Canciones
 "Day Dream" (1946), canción compuesta por Duke Ellington y Billy Strayhorn y letra de John Latouche.
 "Daydream" (2010), canción de Miranda Cosgrove.

Cine 
 Daydreams (1922), película protagonizada por Buster Keaton.
 Daydream (1964), película dirigida por Tetsuji Takechi.
 Daydream (1981), película muda dirigida por Tetsuji Takechi.
 Day Dreams (1919), película dirigida por Clarence G. Badger.

Literatura 
 Ghost Talker's Daydream o simplemente Daydream, manga shōnen de Saki Okuse y Sankichi Meguro.

Daydream Nation 
 Daydream Nation (1988), álbum de Sonic Youth.
 Daydream Nation (2010), película de Michael Goldbach.